Il kanji 一 è la forma semplificata di 弌, rappresenta un dito teso.

Cinese 
Deriva dall'antico Cinese, significa "uno" e viene usato come numero cardinale, pronunciato "pinyin yi".

Giapponese 
Kanji di primo grado, significa "uno" e viene usato come numero cardinale. Le sue letture sono:
 Go'on: いち (ichi)
 Kan'on: いつ (itsu)
 Kun: ひと (hito), ひとつ (一つ, hitotsu)
 Nanori: い (i), いっ (it), いる (iru), おさむ (osamu), かつ (katsu), かず (kazu), かづ (kazu), すすむ (susumu), てん (ten), はじめ (hajime), ひ (hi), ひとつ (hitotsu), まこと (makoto)

Sostantivo 
一 (hiragana いち, rōmaji ichi)

1. l'inizio
 一からやり直す
 いちからやりなおす
 ichi kara yarinaosu (ricominciare dall'inizio)
 一から十まで
 いちからじゅうまで
 ichi kara jū made (letteralmente da uno a dieci; dalla A alla Z)
2. unità
 一もにも無く
 いちもにもなく
 ichi mo ni mo naku (senza esitare)

Aggettivo numerale

Cardinale 

一 (hiragana いち, romaji ichi)

一 (hiragana いつ, romaji itsu)

一 (hiragana いっ, romaji it)

一 (hiragana ひと, romaji hito) (la pronuncia dipende dalla parola che segue 一)

Composti

一先 (ひとまず, hitomazu)
一隅 (いちぐう, ichigū)
一茎 (いっけい, ikkei)
一握 (いちあく, ichiaku)
一案 (いちあん, ichian)
一意 (いちい, ichii)
一位 (いちい, ichii)
一尉 (いちい, ichii)
一々 (いちいち, ichiichi)
一一 (いちいち, ichiichi)
一員 (いちいん, ichiin)
一因 (いちいん, ichiin)
一円 (いちえん, ichien)
一応 (いちおう, ichiō)
一往 (いちおう, ichiō)
一月 (いちがつ, ichigatsu)
一撃 (いちげき, ichigeki)
一途 (いちず, ichizu)
一番 (いちばん, ichiban)
一望 (いちぼう, ichibō)
一抹 (いちまつ, ichimatsu)
一面 (いちめん, ichimen)
一翼 (いちよく, ichiyoku)
一覧 (いちらん, ichiran)
一流 (いちりゅう, ichiryū)
一家 (いっか, ikka)
一気 (いっき, ikki)
一期 (いっき, ikki)
一揆 (いっき, ikki)
一挙 (いっきょ, ikkyo)
一系 (いっけい, ikkei)
一件 (いっけん, ikken)
一行 (いっこう, ikkou)
一切 (いっさい, issai)
一生 (いっしょう, isshō)
一斉 (いっせい, issei)
一閃 (いっせん, issen)
一層 (いっそう, issō)
一掃 (いっそう, issō)
一足飛び (いっそくとび, issokutobi)
一体 (いったい, ittai)
一定 (いってい, ittei)
一般 (いっぱん, ippan)
一本 (いっぽん, ippon)
一旗 (ひとはた, hitohata)
一見 (いちげん, ichigen)
一元 (いちげん, ichigen)
一過 (いっか, ikka)
一介 (いっかい, ikkai)
一角 (いっかく, ikkaku)
一括 (いっかつ, ikkatsu)
一環 (いっかん, ikkan)
一貫 (いっかん, ikkan)
一級 (いっきゅう, ikkyū)
一計 (いっけい, ikkei)
一決 (いっけつ, ikketsu)
一己 (いっこ, ikko)
一個 (いっこ, ikko)
一顧 (いっこ, ikko)
一向 (いっこう, ikkō)
一考 (いっこう, ikkō)
一汗 (ひとあせ, hitoase)
一雨 (ひとあめ, hitoame)
一口 (ひとくち, hitokuchi)
一言 (ひとこと, hitokoto)
一筋 (ひとすじ, hitosuji)
一月 (ひとつき, hitotsuki)
一花 (ひとはな, hitohana)
一院制 (いちいんせい, ichiinsei)
一過性 (いっかせい, ikkasei)
一寸先 (いっすんさき, issunsaki)
一等星 (いっとうせい, ittousei)
一辺倒 (いっぺんとう, ippentō)
一足先 (ひとあしさき, hitoashisaki)
一安心 (ひとあんしん, hitoanshin)
一工夫 (ひとくふう, hitokufū)
一苦労 (ひとくろう, hitokurō)
一頻り (ひとしきり, hitoshikiri)
一飲み (ひとのみ, hitonomi)
一休み (ひとやすみ, hitoyasumi)
一っ走り (ひとっぱしり, hitoppashiri)
一つ一つ (ひとつひとつ, hitotsuhitotsu)
一意専心 (いちいせんしん, ichiisenshin)
一伍一什 (いちごいちじゅう, ichigoichijū)
一期一会 (いちごいちえ, ichigoichie)
一言居士 (いちげんこじ, ichigenkoji)
一汁一菜 (いちじゅういっさい, ichijūissai)
一網打尽 (いちもうだじん, ichimōdajin)
一獲千金 (いっかくせんきん, ikkakusenkin)
一攫千金 (いっかくせんきん, ikkakusenkin)
一喜一憂 (いっきいちゆう, ikkiichiyū)
一気呵成 (いっきかせい, ikkikasei)
一騎当千 (いっきとうせん, ikkitōsen)
一極集中 (いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushūchū)
一挙両得 (いっきょりょうとく, ikkyoryōtoku)
一触即発 (いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu)
一心同体 (いっしんどうたい, isshindōtai)
一心不乱 (いっしんふらん, isshinfuran)
一石二鳥 (いっせきにちょう, issekinichō)
一長一短 (いっちょういったん, itchōittan)
一刀両断 (いっとうりょうだん, ittōryōdan)
一衣帯水 (いちいたいすい, ichiitaisui)
一旗揚げる (ひとはたあげる, hitohataageru)
一寸先は闇 (いっすんさきはやみ, issunsaki wa yami)
一山当てる (ひとやまあてる, hitoyama ateru)
一皮剥ける (ひとかわむける, hitokawa mukeru)
画一 (かくいつ, kakuitsu)
統一 (とういつ, touitsu)

Altri progetti

Kanji
Logogrammi